Choneiulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Henri W. Brölemann 1921. Choneiulus ingår i familjen pärlbandsfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pärlbandsfotingar
Choneiulus